Siraha (district), een district in Nepal
Siraha (stad), een stad in Nepal